2 miejscowości w Polsce: 
 Lutówko – wieś w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. sępoleńskim, w gminie Sępólno Krajeńskie 
 Lutówko – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. myśliborskim, w gminie Barlinek

Zobacz też 
 Lutowo